Plusieurs villes sont surnommées « Paris de l'Est » :

 Bakou, Azerbaïdjan
 Bandung, Indonésie
 Beyrouth, Liban
 Bucarest, Roumanie
 Budapest, Hongrie
 Calcutta, Inde
 Dalian, Chine
 Hanoï, Viêt Nam
 Hô Chi Minh-Ville, Viêt Nam
 Istanbul, Turquie
 Manila, Philippines
 Prague, Tchéquie
 Phnom Penh, Cambodge
 Riga, Lettonie
 Shanghai, Chine
 Varsovie, Pologne

Annexes

Articles connexes

Notes et références 

Surnom de ville